Saros 114 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 23 juli 651 t/m 12 september 1931. Deze serie duurde 1280 jaar en 51 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inexserienrs 13 t/m 84.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus